I 100 metri piani maschili alla XXIX Universiade si sono svolti tra il 23 ed il 24 agosto 2017.

Podio

Risultati

1º turno 
Passano ai quarti i primi tre atleti di ogni batteria () e i due atleti con i migliori tempi tra gli esclusi ().
Vento:
Batteria 1: +0,1 m/s, Batteria 2: -0,4 m/s, Batteria 3: +0,3 m/s, Batteria 4: -0,3 m/s, Batteria 5: -0,1 m/s, 
Batteria 6: -0,1 m/s, Batteria 7: -0,7 m/s, Batteria 8: +1,1 m/s, Batteria 9: +1,4 m/s, Batteria 10: -0,9 m/s,

Quarti di finale 
Passano alle semifinali i primi tre atleti di ogni batteria () e i quattro atleti con i migliori tempi tra gli esclusi ().
Vento:
Batteria 1: +0,4 m/s, Batteria 2: -0,4 m/s, Batteria 3: 0,0 m/s, Batteria 4: -0,1 m/s

Semifinali 
Passano in finale i primi quattro atleti di ogni batteria ().

Vento:
Batteria 1: 0,0 m/s, Batteria 2: +0,1 m/s

Finale

Note 

Atletica leggera alla XXIX Universiade
2017